Il singolare del torneo di tennis WTA Bratislava 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Rita Grande che ha battuto in finale Martina Suchá 6-1, 6-1.

Teste di serie

 Dája Bedáňová (primo turno)
 Anne Kremer (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Rita Grande (campionessa)

 Denisa Chládková (secondo turno)
 Meilen Tu (secondo turno)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Elena Bovina (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Bratislava 2001